Колонија лас Маргаритас има више значења:

 Колонија лас Маргаритас (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија лас Маргаритас (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику